De afkorting voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, een vorm van onderwijs.
 De afkorting voor Burgerinitiatief Vuilverbranding Europark, een werkgroep van de milieu- en natuurvereniging Het Stroomdal. 
 De afkorting voor BVE TrainSim, een treinsimulator voor de computer.